Нижегородка — жительница Нижнего Новгорода, а также топоним в России:

Населённые пункты 
 Нижегородка — село в Уфимском районе Башкортостана.
 Нижегородка — деревня в Ижморском районе Кемеровской области.
 Нижегородка — деревня в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.

Остановочные пункты железной дороги 
 Нижегородка — платформа Куйбышевской железной дороги неподалёку от одноимённого села в Уфимском районе Башкортостана.

Район 
 Нижегородка — жилой район города Уфы.